Гран-при Германии  года - 23-й гран-при Германии и 6-й гран-при в сезоне 1961 года. Проходил с 4 по 6 августа. Дистанцию составляли 15 гигантских кругов "Северной петли" Нюрбургринга, длина каждого почти 23 км. Также эта гонка примечательна тем, что являлась сотым зачетным гран-при чемпионата мира Формула-1.

Поул завоевал Фил Хилл из Ferrari, показав время круга 8:55,2. Компанию ему на первом стартовом ряду составили Джек Брэбем (9:01,4), Стирлинг Мосс (9:01,7) и Йо Бонниер (9:04,8). Со второго ряда стартовали Вольфганг фон Трипс, Грэм Хилл и Дэн Герни.

С первого же круга лидерство захватил Мосс и удерживал его до самого конца гонки, опередив гонщиков Ferrari, немца фон Трипса и американца Фила Хилла, более чем на 20 секунд и прервав серию из четырёх побед Скудерии подряд. Это оказалась первая победа заднемоторного автомобиля в гран-при Германии.

Это было последнее домашнее гран-при для Вольфганга графа Александра Берге фон Трипса перед его гибелью на следующем гран-при.

Из 26 стартовавших автомобилей до финиша добрались 17, из них один не был классифицирован. Это Бернар Коллон, который не преодолел положенные 75% дистанции.

Гонка 

|}

Круги лидирования
Стирлинг Мосс 15 кругов (1-15).

Положение в чемпионате после Гран-при

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце